Mitterndorf an der Fischa
 Bad Mitterndorf